Mapleton ist die Bezeichnung mehrerer Städte

in den Vereinigten Staaten:
 Mapleton (Idaho)
 Mapleton (Illinois)
 Mapleton (Indiana)
 Mapleton (Iowa)
 Mapleton (Kansas)
 Mapleton (Maine)
 Mapleton (Michigan)
 Mapleton (Minnesota)
 Mapleton (New Hampshire)
 Mapleton (New York)
 Mapleton (North Carolina)
 Mapleton (North Dakota), im Cass County
 Mapleton (Ohio)
 Mapleton (Oregon)
 Mapleton (Pennsylvania)
 Mapleton (Texas)
 Mapleton (Utah)
 Mapleton (Virginia)
 Mapleton (Wisconsin), im Waukesha County

in Australien:
 Mapleton (Queensland), ein Ort in Queensland, Australien

Siehe auch
 Mapleton Township